Neumarkt může být:

Místopisné jméno 
Sídla:
Česko
 německé jméno města Úterý v Plzeňském kraji
Itálie
 německý název města Egna v Jižním Tyrolsku
Německo
 Neumarkt in der Oberpfalz – město v Bavorsku
 Neumarkt-Sankt Veit – město v Bavorsku
 Neumarkt im Saalkreis – eingemeindet 1817 in Halle (Saale)
Polsko
 německé jméno města Slezská Středa (Środa Śląska) v Dolním Slezsku
 německé jméno města Nowy Targ v Malopolsku
 německé jméno města Środa Wielkopolska ve Velkopolském vojvodství
Rakousko
 Neumarkt an der Raab – část městyse Sankt Martin an der Raab v Burgenlandu
 Neumarkt im Tauchental – část města Stadtschlaining v Burgenlandu
 Neumarkt an der Ybbs – městys v Dolních Rakousích
 Neumarkt im Mühlkreis – městys v Mühlviertelu v Horních Rakousích
 Neumarkt im Hausruckkreis – městys v Hausruckviertelu, v Horních Rakousích
 Neumarkt am Wallersee – město v Solnohradsku
 Neumarkt in Steiermark – městys ve Štýrsku
Rumunsko
 Neumarkt am Mieresch – německé jméno města Târgu Mureș

Náměstí:
 Neumarkt (Chemnitz)
 Neumarkt (Drážďany)
 Neumarkt (Köln)
 Neumarkt (Lipsko)
 Neumarkt (Wuppertal)
 Neumarkt (Zürich)

Příjmení 
 Johannes von Neumarkt (1310–1380) – německé jméno biskupa Jana IX. ze Středy
 Mathias von Neumarkt († 1370) – německé jméno cisterciáckého mnicha a titulárního biskupa z Trebinje Matěje ze Středy

Související články 
 Neumark (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku
Rozcestníky - místopisné jméno